«Наталка Полтавка»:
 «Наталка Полтавка» — пьеса Ивана Котляревского (1819).
 «Наталка Полтавка» — опера Николая Лысенко (1889).
 «Наталка Полтавка» — фильм (1909).
  — фильм Ивана Кавалеридзе (1936).
  — фильм Родиона Ефименко (1978).